Il gruppo dell'alotrichite è un gruppo di minerali solfati idrati caratterizzati dalla formula chimica generica MAl2(SO4)4·22H2O dove M è un elemento fra Fe bivalente, Mg, Mn, Zn e Co.

Minerali del gruppo dell'alotrichite 
 Apjohnite
 Bílinite
 Dietrichite
 Alotrichite
 Pickeringite
 Redingtonite
 Wupatkiite

Solfati, cromati, molibdati e tungstati (minerali)
Alotrichite